Sicherheitsbehörde steht für:

 Sicherheitsbehörde (Deutschland)
 Sicherheitsbehörde (Bayern)
 Sicherheitsbehörde (Österreich)

Siehe auch:
 Sicherheitsdirektion